F5 eller F 5 eller F-5 kan syfta på:

Nikon F5 – En analog 35 mm kamera från Nikon Corporation.
F5 – en tangent på ett tangentbord, se funktionstangent.
F 5 Ljungbyhed – en svensk flygflottilj, Krigsflygskolan, som verkade åren 1926–1998.
Northrop F-5 Freedom Fighter – ett amerikanskt jaktflygplan.